Lijst van bezittingen van Dow Jones & Company.

Uitgeverijactiviteiten:
 The Wall Street Journal
 Barron's Magazine
 Far Eastern Economic Review
 SmartMoney (met Hearst)
 Vedomosti (tot 2019)
 Dow Jones Newswires
 Ottaway Newspapers, Inc. bezit de volgende kranten:
Californië
 Sentinel
 The Record
Connecticut
News-Times
The Spectrum
Maine
The York Weekly
The York County Coast Star
Massachusetts
Cape Cod Times
Nantucket Inquirer & Mirror
The Standard-Times
Michigan
Record-Eagle
The Grand Traverse Herald
New Hampshire
The Portsmouth Herald
The Hampton Union
The News-Letter
The Rockingham News
New York
Cooperstown Crier
Daily Star
Press-Republican
Times Herald Record
Oregon
Mail Tribune
Ashland Daily Tidings
Pennsylvania
Daily Item 
The Danville News
Pocono Record

Dow Jones bezit ook:
Dow-Jonesindex
Factiva (met Reuters)
gedeelde eigendom van CNBC
The Wall Street Journal Radio Network

Externe links 
 Dow Jones

Dow Jones Bezittingen van Lijst van